«Domingo de Resurrección» puede referirse a:
 La fiesta cristiana llamada Domingo de Resurrección o simplemente pascua.
 Domingo de Resurrección (1982), película venezolana - dirigida por César Bolívar.